Ikorfiit Tasiat bezeichnet:
 Ikorfiit Tasiat (See, Sisimiut, östlich), See im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikorfiit Tasiat (See, Sisimiut, westlich), See im Distrikt Sisimiut, Grönland